— историческая манга Сётаро Исимори, с 1966 года публиковавшаяся в еженедельном журнале Shonen Sunday, с апреля 1968 перенесённая в журнал манги для мужчин Big Comic и выходившая в нём до окончания в апреле 1972 года. По манге было снято одноимённое аниме, трансляция которого по NET продолжалась с октября 1968 по сентябрь 1969 года.

Манга завоевала премию издательства Shogakukan в 1968 году. Также по её мотивам был создан телевизионный сериал-дорама, демонстрировавшийся по Fuji TV в 1981—1982 гг.

Сюжет 
Действие Sabu to Ichi Torimono Hikae происходит в период сёгуната Токугавы. Главными героями манги являются самураи , мастер дзюттэ-дзюцу, который работает под началом у полицейского детектива, и его друг, слепой , владеющий искусством иайдо. Они путешествуют по Японии, помогая людям в расследовании таинственных происшествий, наказывая бандитов и коррумпированных чиновников.

В ролях 
 Кэй Томияма (серии 1-33), Макио Иноуэ (серии 34-52) — Сабу
 Тэйдзи Омия — Ити
 Рэйко Муто — Мидори
 Коити Китамура — Сахэйдзи
 Осаму Кобаяси — Танабэ
 Минори Мацусима — Мита
 Кадзуя Татэкабэ — Тэнсэн
 Экэн Минэ — Курата
 Кинто Тамура — Итихару

Примечания

Ссылки 

Сётаро Исиномори